

Personnalités 

 Ahmed el-Mohammadi (né en 1987), footballeur égyptien ;
 Akbar Mohammadi (né en 1969), étudiant et militant iranien ;
 Bijan Mohammadi (né en 1964), mathématicien français ;
 Davoud Mohammadi, député iranien ;
 Mahnaz Mohammadi (née en 1975), réalisatrice, actrice et militante des droits des femmes iranienne ;
 Massoud Ali Mohammadi (1959-2010), physicien nucléaire iranien ;
 Mehrdad Mohammadi (né en 1993), footballeur iranien ;
 Milad Mohammadi (né en 1993), footballeur iranien ;
 Mohammad Mohammadi-Malayeri (1911-2002), historien et linguiste iranien ;
 Morad Mohammadi (né en 1980), lutteur iranien ;
 Narges Mohammadi (née en 1972), militante iranienne des droits de l'homme ;
 Sakineh Mohammadi Ashtiani (née en 1967), iranienne.

Lieux 

 Hay Mohammadi, quartier au nord-est de Casablanca au Maroc.